Matteo Rizzo (né le  à Rome) est un patineur artistique italien, en simple.

Il termine  lors des Championnats d'Europe de patinage artistique 2018 et médaillé de bronze lors de ceux de 2019.
À Pyeongchang, il permet à l'Italie de devenir finaliste du team event lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018, avant de se qualifier pour la finale individuelle après le programme court.

En 2018, il devient le premier Italien à monter sur le podium du Trophée NHK à Hiroshima.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique italien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en septembre 1998
Naissance à Rome